L’unité pastorale du Kerkebbek est une entité catholique qui regroupe cinq paroisses du doyenné de Bruxelles Nord-Est :
 la paroisse Sainte-Famille (Schaerbeek) ;
 la paroisse Sainte-Suzanne (Schaerbeek) ;
 la paroisse Notre-Dame Immaculée (Evere) ;
 la paroisse Saint-Vincent (Evere) ;
 la paroisse Sainte-Élisabeth (Haren).

Elle doit son nom au ruisseau bruxellois, le Kerkebeek.

Galerie de photos

Liens externes 

Site de l’unité pastorale du Kerkebeek
Les unités pastorales sur catho-bruxelles.be

Unitepastoraledukerkebeek
Unitepastoraledukerkebeekeek
Unitepastoraledukerkebeek
Unitepastoraledukerkebeek
Kerkebbek